Таронхайавагон:

 (88611) Таронхайавагон — транснептуновый объект.
 Таронхайавагон — ирокезский бог держатель небесного свода и создатель Мира.